Junger Pionier steht für:

 Mitglied einer Pionierorganisation
 Junger Pionier (Schiff, 1898), Raddampfer
Siehe auch:
 Ich bin ein Junger Pionier